Poul eller Paul Madsen henviser til flere personer:

 Poul Madsen (biskop) (1527-1590) – dansk biskop
 Paul Madsen (snedker) (1912-) – dansk snedkermester og oldermand
 Poul Emil Madsen (1913-1993) – dansk civilingeniør og adm. direktør for Vølund 1957-59
 Povl Høst-Madsen (1938- ) - dansk journalist og jurist. 1976-1988 chefredaktør, lederskribent og kriminalreporter på Dagbladet Information.
 Poul Madsen (direktør) (1922-2000) – dansk jurist og adm. direktør for Vølund 1960-77
 Poul Madsen (journalist) (født 1962) – chefredaktør på Ekstra Bladet
 Poul Madsen (bibellærer) – en dansk bibellærer